Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 45-ös, továbbá 45A, 45i jelzésű villamosok:

 45-ös villamos (Budapest)megszűnt
 45A villamos (Budapest)megszűnt
 45i villamos (Budapest)megszűnt